Oblężenie Mantui (1796–1797) – w walkach pierwszej koalicji, przez Francuzów
 Oblężenie Mantui (1799) – w walkach drugiej koalicji, przez Austriaków